

Persone
 Amedeo Balestrieri (1939) – ex calciatore italiano
 Andrea Balestrieri (1959) – pilota motociclistico italiano
 Arturo Balestrieri (1874-1945) – marciatore, calciatore, dirigente sportivo e giornalista italiano
 Domenico Balestrieri (1714-1780) – poeta italiano
 Federica Balestrieri (1969) – giornalista, conduttrice televisiva e blogger italiana
 Lionello Balestrieri (1872-1958) – pittore e incisore italiano
 Luca Balestrieri (1953) – dirigente d'azienda italiano
 Lucio Balestrieri (1930-1987) – storico ed economista italiano
 Pietro Balestrieri (1905–...) – calciatore italiano, di ruolo centrocampista
 Tommaso Balestrieri (1720-1788) – liutaio italiano
 Virginia Balistrieri (1888-1960)  – attrice italiana

Altro
Balestrieri – soldati specializzati nell'uso della balestra